Chernobyl steht für: 
 die englische Schreibweise von Tschernobyl
 Chernobyl (Fernsehserie), US-amerikanisch-britische Miniserie (2019)
 den Originaltitel des russischen Spielfilms Tschernobyl 1986 (2021)
 Alternativnamen des Computervirus CIH-Virus

Siehe auch:
 Chernobyl Diaries, US-amerikanischer Horrorfilm von Bradley Parker (2012)
 Chernobyl Heart, US-amerikanischer Dokumentarfilm von Maryann DeLeo (2003)